Farranula brevis – gatunek widłonogów z rodziny Corycaeidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1911 roku przez irlandzkiego zoologa Georga Philipa Farrana.

Przypisy

Farranula
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1911 roku